Sidney Johnson – giocatore di football americano statunitense
Sidney Johnson – tiratore di fune statunitense
 Sidney Johnson – valletto personale di Edoardo VIII, Duca di Windsor e di sua moglie Wallis Simpson